Любовец — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Любовец — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Любовец — деревня в Псковском районе Псковской области.